Administración territorial puede referirse a:
Administración local
Organización territorial